Ло́хвицька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Лохвиця Полтавської області.

 Лохвицька вулиця — вулиця в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.
 Лохвицька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Лохвицька вулиця — вулиця в місті Суми.
 Лохвицька вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці